Тшебница:

 Тшебница — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Тшебницкий повят.
 Тшебница — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Тшебницкий повят, Нижнесилезское воеводство.